Die deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft ist ein seit 1975 zumeist jährlich stattfindendes 8-Ball-Poolbillard-Turnier in Deutschland.

Modus 
32 Mannschaften, die jeweils aus mindestens vier Spielern bestehen, qualifizieren sich über die Landespokale der Landesverbände für die Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft. Dort spielen sie dann im K.-o.-System. Wie in der Poolbillard-Bundesliga, besteht ein Match aus acht Partien, von denen jeweils vier gleichzeitig gespielt werden. Im Gegensatz zur Bundesliga wird jedoch nur 8-Ball gespielt. Steht es nach acht Partien unentschieden, werden zwei weitere Partien gespielt. Steht es dann immer noch unentschieden, gibt es eine elfte, entscheidende Partie.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Billardturnier in Bad Wildungen